El término Mito hace referencia a:

Mitología y religión
 Mito, relato simbólico o idealizado.

Locomoción
 Alfa Romeo MiTo, automóvil del segmento B de Alfa Romeo.
 Cagiva Mito, modelo de motocicleta italiana.

Otros 
 Mito, Ave
 Mito urbano

en Japón
 Mito Freecss, Anime
 Mito HollyHock, Equipo de fútbol
 Mito (Ibaraki), Ciudad japonesa
 Mito Komon, Serie de TV

Geografía 
 Distrito de Mito, parte de la provincia de Concepción, departamento de Junín, Perú. 
 Mito, localidad de Junín, Perú.